Fløjstrup er navnet på flere lokaliteter i Danmark:

 Fløjstrup (Randers Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hørning Sogn og Virring Sogn – Randers Kommune
 Fløjstrup (Vindelev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vindelev Sogn, Vejle Kommune
 Fløjstrup (Århus Kommune) – en bebyggelse i Beder Sogn, Århus Kommune
 Neder Fløjstrup – en bebyggelse og et ejerlav i Århus Kommune
 Over Fløjstrup – en bebyggelse og et ejerlav i Århus Kommune